Schwarzer puede hacer referencia a:

Alice Schwarzer, feminista alemana.
Christian Schwarzer, jugador de balonmano alemán.
Mark Schwarzer, futbolista australiano.
William Schwarzer, juez estadounidense.